EBA steht als Abkürzung für:

 elektronischer Berufsausweis (eBA), siehe Elektronisches Gesundheitsberuferegister
 École Belge d'Athènes, die belgische archäologische Schule in Athen
 Eisenbahn-Bundesamt, eine deutsche Bundesoberbehörde für die Regelung des Eisenbahnwesens
 Eidgenössisches Berufsattest, eine berufliche Grundbildung für schwächere Schüler
 Endemic Bird Area, Gebiet endemischer Vögel
 Euro Banking Association, Europäische Bankenvereinigung
 Eurobelgian Airlines, Markenauftritt dieser belgischen Fluggesellschaft
 European Banking Authority, die Europäische Bankenaufsichtsbehörde
 Europäische Batterieallianz
 Expanded bed adsorption, eine Chromatographie-Art, siehe Expanded-Bed-Absorption-Chromatographie
 Flugplatz Marina di Campo auf Elba, nach dem IATA-Flughafencode
 Epidermolysis bullosa acquisita, erworbene, autoimmune, bullöse Dermatose
 Everything but Arms, Alles außer Waffen, eine EU-Initiative
 Ethylen-Butylacrylat-Copolymer, ein weicher Kunststoff, der aus den Monomeren Ethen und Acrylsäurebutylester synthetisiert wird
Siehe auch:
 EBBA

Abkürzung